Hammer Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hammer Island (Kalifornien)
 Hammer Island (Maine)
 Hammer Island (Massachusetts)